De afkorting NSK kan staan voor:
 Nederlands Studenten Kampioenschap, een kampioenschap dat jaarlijks bij veel studentensporten wordt georganiseerd.
 Nederlands Studenten Kamerkoor, een projectkoor dat jaarlijks wordt samengesteld uit de meest ervaren amateurzangers uit de Nederlandse studentenwereld.
 Nederlandsche Studentenkring, een voormalige faculteitsvereniging uit Antwerpen.
 Luchthaven Norilsk Alykel - IATA-luchthavencode NSK
 Nieuwe Stijl KTPI, een politieke partij in Suriname